A Berliner SV 1892 labdarúgócsapat Berlin Wilmersdorf kerületében, Németországban.

Német labdarúgócsapatok
1892-ben alapított labdarúgócsapatok
Berlin sportélete